Vierpunktkontaktierung steht für:
 in der Elektrotechnik ein selten genutztes Synonym für die Vierleitermessung
 im Maschinenbau ein Synonym für eine Führung auf Basis von vier Kontaktpunkten; siehe Wälzlager#Vierpunktlager (DIN 628-4)